Ravello (Salerno), een gemeente in de Italiaanse provincie Salerno
Ravello (Parabiago), een plaats in de Italiaanse gemeente Parabiago